Юниорский Кубок Дэвиса и Юниорский Кубок Федерации — главные национальные командные турниры в юниорском теннисе в возрастной группе до 16 лет. Соревнования аналогичны по розыгрышу своим взрослым аналогам.

Финальная стадия турнира-2017 прошла в венгерском Будапеште в сентябре.

Регламент 
Командам разрешено заявлять на соревнование спортсменов в возрасте не старше 16 лет .

Победитель встречи определяется в трёхматчевом противостоянии (две одиночные и одна парная встреча).

В финальную стадию турнира отбираются 16 сборных. Итоговая часть соревнований проводится в две стадии — сначала все команды делятся организаторами на четыре группы, победители групп в двухраундовой серии игр на выбывание определяют первую, вторую и третью команду турнира.

Известные участники турнира

Финалы турниров

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса
 Кубок Федерации

Ссылки 
 Страница турнира на сайте ITF